Andal Ampatuan ist der Name folgender Personen:

* Andal Ampatuan senior (1940/41–2015), Gouverneur der philippinischen Provinz Maguindanao
 Andal Ampatuan junior, Bürgermeister der Stadt Datu Unsay in Maguindanao